Сан Кристобал Аматлан има више значења:

 Општина Сан Кристобал Аматлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал Аматлан (Сан Кристобал Аматлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику